Місячний камінь — вжиткова назва низки мінералів (адуляру, селеніту)
 Місячний камінь () — у романі-казці М. М. Носова «Незнайко на Місяці» — назва вигаданого мінералу, при взаємодії якого з магнітним залізняком виникала штучна невагомість
 «Місячний камінь» — роман англійського письменника Віллкі Коллінза